Othmar Ammann - um engenheiro estrutural estadunidense.
Johann Konrad Ammann - um médico suíço.
Simon Ammann - um saltador de esqui da Suíça. 
Franz Ammann - um oficial alemão que serviu na Heer durante a Segunda Guerra Mundial. 

Desambiguação